Maer kan syfta på:

 Maer, Cornwall – en ort i Cornwall (distrikt), England
 Maer, Staffordshire – en ort och civil parish i Staffordshire, England